

Яновщина — колишня (до 1952 року) назва села Гоголєве Шишацького району Полтавської області.
 Яновщина — колишня (до 1943 року) назва села Малинівка Глобинського району Полтавської області.
 «Яновщина» — СФГ на території Землянківської сільської ради Глобинського району Полтавської області

Яновщина — село Бешенковицької сільської ради Бешенковицького району Вітебської області Білорусі.
 Яновщина — село в складі Холопеницької сільської ради Крупського району Мінської області Білорусі.